Неч — неоднозначность. Может означать:

 Неч (Нечь) — река в России, протекает в Чердынском районе Пермского края.
 Неч, Эмиль (1869—1946 или 1945) — немецкий математик.